De finale van de Europacup II van het seizoen 1978/79 werd gehouden op 16 mei 1979 in het St. Jakobstadion in Bazel. FC Barcelona won na verlengingen met 4-3 van Fortuna Düsseldorf. Bij de Catalanen speelde Johan Neeskens de volledige wedstrijd.

Wedstrijdgegevens

1979
Europacupvoetbal 1978/79
FC Barcelona
Sportevenement in Bazel
Europacup II 1982